A26 kan avse: 

 A26 (ubåt) – en svensk ubåtstyp

Motorvägar
 A26 (motorväg, Belgien)
 A26 (motorväg, Italien)
 A26 (motorväg, Tyskland)
 A26 (Frankrike)